Klynowe (; ) ist ein Dorf im Westen der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj mit etwa 2300 Einwohnern (2004).

Das 1565 erstmals erwähnte Dorf ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen, 36,74 km² großen Landratsgemeinde im Rajon Chmelnyzkyj.

Das Dorf liegt auf  Höhe am Ufer des Schwantschyk 3 km südöstlich von dessen Quelle und 20 km westlich vom Rajonzentrum Horodok sowie etwa 70 km südwestlich der Oblasthauptstadt Chmelnyzkyj.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Ersterwähnung 1565
Rajon Chmelnyzkyj